Гі́лларі Ско́тт ():

 Гілларі Скотт (порноакторка) (1983) — американська порноакторка
 Гілларі Скотт (співачка) (1986) — американська співачка

Сторінки зі списками однофамільців-тезок